Die 14. Skiflug-Weltmeisterschaft wurde vom 9. bis zum 11. Februar 1996 auf der Skiflugschanze am Kulm im österreichischen Tauplitz ausgetragen.

Ergebnis

Quellen 
 Skiflug-Weltmeisterschaften: 9.–11. Februar 1996 in Bad Mittendorf (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 388–389 ISBN 3-89784-099-5

Weblinks 
 Tauplits/Bad Mittendorf (AUT) FIS Ski-Flying Championships Men's K180 February 11, 1996; FIS Offizielle Resultaten
 Bad Mittendorf AUT 1996.02.11 MSL FIS Ski Flying World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 23. Juni 2020
 Bad Mitterndorf AUT 1996.02.10 MSL auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 23. Juni 2020
 Bad Mitterndorf AUT 1996.02.11 MSL auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 23. Juni 2020

1996
Sportveranstaltung 1996
Sportveranstaltung in Bad Mitterndorf
Skispringen (Österreich)